Nils Hägerflycht kan syfta på:

 Nils Arvidsson Hägerflycht
 Nils Henrik Hägerflycht